Забарний — українське прізвище.

 Забарний Ілля Борисович (2002) — український футболіст, захисник.
 Забарний Олександр Вадимович (1956) — український вчений-філолог, літературознавець, поет, прозаїк.
 Забарний Олександр Васильович (1957) — український тележурналіст.

Українські прізвища